Charles Delisse-Engrand (1811-1880), homme politique français ;
 Georges Engrand (1852-1936), sculpteur français.

Autre 
 Engrand Leprince, un maître-verrier du  siècle.